onos, mostelka (Ciliata mustela) – gatunek ryby z rodziny dorszowatych
 Onos Risso, 1827 – synonim rodzaju Gaidropsarus